

Personnes
Hector-François Chateigner de Cramahé et des Rochers était un militaire britannique et un allié de Guillaume d'Orange.
Hector Theophilus de Cramahé était un lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

Endroits
Château de Cramahé
Cramahe est un canton de l'Ontario.